Tamboril può riferirsi a:
Tamboril (Brasile), un comune del Brasile nello Stato del Ceará
Tamboril (Repubblica Dominicana), un comune della Repubblica Dominicana nella Provincia di Santiago.